Spotlight — интегрированное средство поиска, которое действует в масштабах всей системы и работает в таких ОС компании Apple Inc. как: iOS, iPadOS, macOS.

Технология Spotlight впервые появилась в Tiger (Mac OS X 10.4) как системное средство поиска, позволяющее найти на компьютере все объекты, удовлетворяющие заданным вами критериям поиска. В Leopard функция Spotlight получила дальнейшее развитие и теперь предлагает ряд дополнительных функций, в том числе — возможность сохранить результаты поиска или интеллектуальные самообновляющиеся папки (smart folder), легкодоступные Spotlight, а также возможность поиска по другим компьютерам, подключённым к общей локальной сети (при условии, что установленные на них права доступа допускают эту операцию). В ОС Leopard Spotlight является неотъемлемой частью операционной системы, выпадающая строка поиска интегрирована в системную область строки меню и доступна во всех приложениях. Дополнительно строка поиска интегрирована в панель инструментов у окон Finder и некоторых других программ.

Spotlight представляет собой механизм индексации, который отслеживает каждый файл при его создании, открытии, изменении, копировании или удалении. Постоянно наблюдая за всеми файлами, включая их полное содержание, Spotlight может быстро и эффективно разыскивать файлы по запросу пользователя.

Spotlight умеет индексировать простой текст, документы Microsoft Office, контакты из адресной книги, аудиозаписи MP3 и AAC, видеофильмы QuickTime и другие файлы операционной системы.

Spotlight также интегрирован в пользовательский интерфейс iOS, обладая схожими поисковыми функциями с версией для Mac OS X.

См. также 
 Sherlock
Exposé
 Spaces
 Dashboard

Ссылки 
 Spotlight на сайте Apple.com
 Spotlight на сайте Apple.com/ru/
 Небольшие хитрости при работе со Spotlight
 «Тигровые» секреты: Работа со Spotlight

Программное обеспечение Apple
Компоненты ОС
MacOS